Линия 12 — одна из 16 линий Парижского метро. Проходит с севера на юг Парижа. Связывает важнейшие железнодорожные узлы города.

Линия была построена в 1905—1910 годах и успешно открыта как Линия А. На схемах обозначается числом 12 и зелёным цветом.

Хронология
1901—1905 — планирование линии.
1905—1910 — строительство линии.
5 ноября 1910: запуск компанией Север-Юг линии A на участке Порт-де-Версаль — Нотр-Дам-де-Лорет
8 апреля 1911: Нотр-Дам-де-Лорет — Пигаль
31 октября 1912: Пигаль — Жюль Жоффрен
23 августа 1916: Жюль Жоффрен — Порт-де-ля-Шапель
1930: вхождение линии в подчинение СМР и переименование в линию 12.
24 марта 1934: Порт-де-Версаль — Мэри-д’Исси
18 декабря 2012: Порт-де-ля-Шапель — Фрон Популер
31 мая 2022: Фрон Популер- Мэри д’Обервилье

Карта

Примечания

Ссылки
RATP official website 
RATP English language website
Interactive Map of the RER
Interactive Map of the Paris métro
Metro-Pole website, dedicated to Paris public transports (unofficial) 

Линии Парижского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1910 году